Ахалсопелі (; в перекладі — Нове Село) — поширений в Грузії топонім.

Грузія 
 Ахалсопелі — нині село в Гудаутському районі, Абхазія.
 Ахалсопелі — село в муніципалітеті Ґардабані, мхаре Квемо Картлі республіки Грузія.
 Ахалсопелі — село в  Зугдідському муніципалітеті, мхаре Самеґрело-Земо Сванеті.
  Ахалсопелі — село в муніципалітеті Карелі, мхаре Шида Картлі.
  Ахалсопелі — село в муніципалітеті Кварелі, мхаре Кахетія.
 Ахалсопелі — село в муніципалітеті Озургеті, мхаре Гурія.
 Ахалсопелі — село в муніципалітеті Сенакі, мхаре Гурія.
 Ахалсопелі — село в муніципалітеті Хашурі, мхаре Шида Картлі.
  Ахалсопелі — село в муніципалітеті Хелвачаурі, Аджарія.
  Ахалсопелі — село в муніципалітеті Мцхета, Мцхета-Мтіанеті.

Посилання 
 пошук у Вікіданих: "ахалсопели", "ახალსოფელი"